Artale de Luna (...–1412) – feudatario siciliano
 Enrico Maria Artale (1984) – regista e sceneggiatore italiano
 Francesco Artale (1850-1913) – attore e impresario teatrale italiano
 Giacinto Artale (1906-1970) – politico italiano
 Giuseppe Artale (1632-1679) – scrittore italiano
 Lorenzo Artale (1931-2002) – attore, regista teatrale e cinematografico italiano
 Vito Artale (1882-1944) – generale italiano, trucidato alle Fosse Ardeatine

Pagine correlate 
 Artale Alagona